Plaats in Indonesië
 Panjang Baru (Susoh), een plaats in het bestuurlijke gebied Aceh Barat Daya in de provincie Atjeh
 Panjang Baru (Pekalongan Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java